Jens Lüdtke ist der Name folgender Personen:
* Jens Lüdtke (Romanist) (1941–2019), deutscher Romanist und Sprachwissenschaftler
 Jens Lüdtke (Handballspieler) (* 1971), deutscher Handballspieler und -trainer